Херберт Паац (настоящая фамилия — Фиебрандт) (; ,  — ноябрь 1944, ) — немецкий писатель и журналист.

Биография 

Во время Первой мировой войны в 1917 году отказался от военной службы, был заключён в тюрьму до конца войны. Член КПГ. Участник ноябрьской революции 1918 года в Германии. Депутат Рабочих советов. 

В начале 1920-х годов — социальный работник, депутат берлинского окружного парламента от фракции молодых коммунистов. Окончил вечернюю школу, позже изучал зоологию в Берлинском университете.

До конца 1930-х годов — внештатный журналист, автор многочисленных научных статей. Взял псевдоним Герберт Паац, в связи с нацистской цензурой. 

Тогда же добился популярности как детский писатель, автор книг, переведенных на несколько иностранных языков (французский, голландский). 

Во второй половине 1944 года был зачислен в Вермахт, но в ноябре пропал без вести в Праге.

Творчество 
В серии книг о старом докторе Кляйнмахере, изобретателе многочисленных процессов, включая миниатюризацию, для изучения животного мира, растений и физических процессов, автор описывает учёного, который сопутствует двум детям — девочке и мальчику (прототипом послужил сын автора Дитер) с помощью препарата, уменьшающего размеры в их фантастических путешествиях по миру животных и растений.

Избранные произведения 
 Doktor Kleinermacher führt Dieter in die Welt (1938)
 Abenteuer in Doktor Kleinermachers Garten (1940)
 Doktor Kleinermachers Erlebnisse zwischen Keller und Dach (1951)

Примечания

Ссылки 
 Herbert Paatz 

Детские писатели Германии
Детские писатели по алфавиту
писатели по алфавиту
Писатели-фантасты Германии
Журналисты Германии
Члены Коммунистической партии Германии
Участники Ноябрьской революции
Выпускники Берлинского университета